Les championnats d'Europe de badminton 2018, vingt-septième édition des championnats d'Europe de badminton, se sont déroulés du 24 au  à Huelva, en Espagne.

Médaillés

Simple hommes

Têtes de série
Voici les têtes de série du simple homme et leur parcours dans la compétition :
  Viktor Axelsen (Vainqueur)
  Anders Antonsen (Quart de finale)
  Rajiv Ouseph (Finaliste)
  Brice Leverdez (Demi-finale)
  Rasmus Gemke (Quart de finale)
  Mark Caljouw (Huitième de finale)
  Pablo Abián (Deuxième tour)
  Lucas Corvée (Quart de finale)

Badminton Europe a accordé une invitation au danois Jan Ø. Jørgensen.

Tableau
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Simple dames

Têtes de série
Voici les têtes de série du simple dames et leurs parcours dans la compétition :
  Carolina Marín (Vainqueur)
  Kirsty Gilmour (Quart de finale)
  Mia Blichfeldt (Demi-finale)
  Evgeniya Kosetskaya (Finaliste)
  Beatriz Corrales (Deuxième tour)
  Line Kjærsfeldt (Demi-finale)
  Natalia Koch Rohde (Quart de finale)
  Neslihan Yiğit (Huitièmes de finale)

Badminton Europe a accordé une invitation à l'espagnole Sara Peñalver Pereira.

Tableau
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Double hommes

Têtes de série
Voici les têtes de série du double hommes et leur parcours dans la compétition :
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Forfait)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Finaliste)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Vainqueurs)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Demi-finale)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Quart de finale)
  David Daugaard / Mathias Christiansen (Quart de finale)
  Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Quart de finale)
  Mark Lamsfuß / Marvin Emil Seidel (Quart de finale)

Badminton Europe a accordé une invitation aux espagnols Javier Suárez et Alberto Zapico.

Tableau
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Double dames

Têtes de série
Voici les têtes de série du double dames et leur parcours dans la compétition :
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Forfait)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Vainqueurs)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Demi-finale)
  Lauren Smith / Sarah Walker (Quart de finale)
  Selena Piek / Cheryl Seinen (Demi-finale)
  Émilie Lefel / Anne Tran (Finaliste)
  Isabel Herttrich / Carla Nelte (Premier tour)  Chloe Birch / Jessica Pugh (Quart de finale)Badminton Europe a accordé une invitation aux allemandes Olga Konon et Linda Elfer.

Tableau
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Double mixte
Têtes de série
Voisi les têtes de série du double mixte et leur parcours dans la compétition :
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Vainqueurs)
  Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Finaliste)  Marcus Ellis / Lauren Smith (Demi-finale)  Jacco Arends / Selena Piek (Quart de finale)  Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Demi-finale)  Evgenij Dremin / Evgenia Dimova (Quart de finale)  Marvin Emil Seidel / Linda Efler (Quart de finale)  Ronan Labar / Audrey Fontaine (Quart de finale)''

Badminton Europe a accordé une invitation aux danois Joachim Fischer Nielsen et Alexandra Bøje.

Tableau
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Tableau des médailles

Notes et références 

2018
Événement sportif en Andalousie
Huelva
Championnat d'Europe en Espagne
Championnat d'Europe en 2018
Badminton en 2018
Badminton en Espagne
Sport en Espagne en 2018
Sport en avril 2018